Авксе́нтий Миха́йлович Городня́нский (1896—1942) — генерал-лейтенант Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, командующий 13-й и 6-й армиями.
 Городня́нский райо́н — административная единица на севере Черниговской области Украины. Административный центр — город Городня Городнянского района Черниговской области Украины.
 Городнянский уе́зд — административно-территориальная единица в составе Черниговской губернии Российской империи, существовавшая в 1781 — 1923 годы. Уездный город — Городня.
 Городнянский городской совет — входит в состав Городнянского района Черниговской области Украины.
 Городнянский парк — парк-памятник садово-паркового искусства местного значения, расположенный на территории  Городни Городнянского района Черниговской области Украины.
 Городнянский льнозавод — промышленное предприятие в городе Городня Городнянского района Черниговской области Украины.
 Городнянский маслодельный завод — предприятие пищевой промышленности в городе Городня Городнянского района Черниговской области Украины.
 Городнянский сельский округ — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Луховицкого района Московской области в 1994—2006 годах.
 Городнянский сельский совет

См. также 
 Городнянская сотня — военно-административная единица Черниговского полка Гетманщины.